ZBV steht für:

 ZBV (Romanserie), deutsche Science-Fiction-Romanserie
 Zahnärztlicher Bezirksverband

z. b. V. steht für:

 zur besonderen Verwendung (Einheiten, Dienststellungen etc.)

ZBV